Michael Quaas ist der Name folgender Personen:

* Michael Quaas (Rechtswissenschaftler) (* 1948), deutscher Anwalt, Hochschullehrer und Autor
 Michael Quaas (Handballspieler) (* 1949), deutscher Handballspieler und -trainer